Wākhān kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Sarhad (flod) även kallad Wakhan Darya, (Aardad Badakhshan, 
 Wākhān (distrikt i Afghanistan), Badakhshan, 
 Wakhankorridoren del av ovannämnda provins

Robotskapade Afghanistanförgreningar